Steiof ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Steiof (* 1965), deutscher Polizist und Leiter des LKA Berlin
 Franziska Steiof (1962–2014), deutsche Theaterregisseurin und -autorin